Поласьонес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саха-Нанса. Занимает площадь 90 км². Население — 247 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 104 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Polaciones, en Cantabria 102 municipios 
 En Cantabria Infinita 
 En Cantabria Joven
 En Saja-Nansa en red

Муниципалитеты Кантабрии